Apiochaeta är ett släkte av tvåvingar. Apiochaeta ingår i familjen träflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Träflugor
Apiochaeta